Robson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guy Coburn Robson
 Edward Robson
 Norman Keith Bonner Robson
 Robert L. Robson